RT est un sigle pouvant désigner :
 Air Turquoise, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Radiographie thoracique ;
 Rammstein, groupe de métal allemand ;
  ;
 Régiment Territorial, une formation militaire ;
 Règlementation thermique (France) : RT1988, RT2000, RT2005 et RT2012 (actuellement en vigueur). Prévue : RT2020 ;
 République du Togo, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 République tchèque ;
 Résidus de tir, des particules microscopiques provenant d'armes à feu ;
 Résistance thermique ;
 Reverse-transcriptase.

RT est un épisode de la série télévisée d'animation américaine South Park.

RT (anciennement « Russia Today ») est une chaîne de télévision d'information internationale en continu financée par l'État russe.
 RT Arabic
 RT France
rT fait notamment référence à :
 Ribothymidine, un type particulier de nucléotides.

Rt est également un digramme de l'alphabet latin.

Abréviation